La formula molecolare C10H14O può indicare:
 Timolo
 Carvacrolo

Formule molecolari